NK Moslavina Velika Trnovitica je nogometni klub iz Velike Trnovitice.

Povijest 

Nogometni klub Moslavina Velika Trnovitica osnovan je 1956. godine.

Trenutno se natječe u 3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorskoj.

Prijašnje sezone 

Moslavina